Ра́кия (, , , , ) — балканский крепкий алкогольный напиток (бренди), получаемый дистилляцией ферментированных фруктов.

Общая характеристика 

Обычная крепость 40 %, но домашняя ракия может быть более крепкой — от 50 до 60 %. Ракия двойной дистилляции называется «препеченица» (препеченица, prepečenica) или «препек» (препек, prepek). Её крепость иногда превышает 60 %.

Ракию можно рассматривать как традиционный национальный напиток южно-славянских народов и румын: она популярна в Боснии и Герцеговине, Болгарии, Хорватии, Черногории, Северной Македонии, Сербии, Румынии, Молдавии и Крите.

Очень распространена сливовица, изготавливаемая из слив. В числе других используемых фруктов — виноград, персики, абрикосы, яблоки, груши, черешни, инжир, шелковица, можжевельник и айва. Существует также и ракия, в состав которой входят различные фрукты.

Сливовая и виноградная ракии иногда смешиваются после дистилляции с другими ингредиентами, такими, как травы, анис, мёд, вишня и орехи. Основное отличие от водки — выдержка продукта дистилляции в дубовых бочках, что свойственно для бренди (коньяка).

В 2007 году сербская ракия под названием «сербская ракия сливовица» получила сертификат ЕС, став первым защищенным продуктом Сербии, имеющим географическое происхождение.

Типы ракии

Ракия в Болгарии 
В Болгарии популярностью пользуется гроздовица (грозданка) — ракия из винограда. В горных и бедных фруктовыми насаждениями районах фруктовой основой для ракии служат дикий кизил или груша. Кизиловая ракия отличается особо тонким ароматом и мягкостью.

Зимой болгары любят пить горячую ракию, приправленную карамелью, апельсиновой цедрой и гвоздикой или корицей. Для этой цели ещё в начале XIX века были изобретены специальные медные сосуды с длинными рукоятками для нагревания на открытом огне. Горячая ракия — обязательная принадлежность всех зимних праздников в Болгарии.

В ракию, изготовленную из различных фруктов, можно добавлять необходимое количество сахара. Но для придания ей приятного аромата и вкуса в сусло перед перегонкой добавляют виноградное вино. Хорошая ракия, как считают болгары, должна течь медленно, как мёд, но не должна пахнуть ни сажей, ни дымом.

См. также 
Ракы
Арак (напиток)
Палинка

Примечания

Ссылки 
 Сливовица, или сербский взгляд на ракию. Обзор материалов Русского вещания «Международного Радио Сербии», текст и аудио, 08/03/2011

Крепкие спиртные напитки
Балканская кухня
Сербские напитки
Болгарские напитки